Sant Cesari de Nazianz, metge grec més conegut com a germà de Gregori Nazianzè el teòleg
 Sant Cesari d'Arle (Chalon-sur-Saône, ca. 468 - Arle, 543), monjo i bisbe d'Arle 
 Sant Cesari de Sianha, municipi francès al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava